Bernstein (gemeente), in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
 Bernstein (berg), in het Zwarte Woud in Duitsland
 Kasteel Bernstein, in de Franse regio Elzas
 Pełczyce (Duits: Bernstein), een stad in het Poolse woiwodschap West-Pommeren

Personen:
 Adam Bernstein (1960), een Amerikaans regisseur en scenarioschrijver
 Carl Bernstein (1944), een Amerikaans journalist
 Daniel J. Bernstein (1971), een Amerikaans wiskundige
 Eduard Bernstein (1850-1932), een Duits sociaaldemocraat
 Elmer Bernstein (1922-2004), een Amerikaans componist
 Felix Bernstein (1878-1956), een Duits wiskundige
 Fritz Bernstein (1890-1971), een Israëlisch politicus
 Heinrich Agathon Bernstein (1828–1865), een Duitse arts/natuuronderzoeker in Nederlands Indië
 Lou Bernstein (1911-2005), een Amerikaanse fotograaf
 Leonard Bernstein (1918-1990), een Amerikaans componist
 Ossip Bernstein (1882-1962), een Oekraïens schaker
 Peter Bernstein (1919-2009), een Amerikaans econoom, financieel historicus en beleggingsspecialist
 Richard J. Bernstein (1932), een Amerikaans filosoof